!P
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg P
BadenWurttemberg P